Crepuscolo – Tramonto
Crepuscolo – romanzo di Kent Haruf
 Crepuscolo – scultura di Michelangelo

 Il Crepuscolo – periodico settimanale pubblicato a Milano dal 1850 al 1859